Termenul „Spessart” se poate referi la:

Spessart (Mittelgebirge), regiune muntoasă din vestul Germaniei
Parcul Natural Spessart din landurile germane Bavaria și Hessa
Spessart (Brohltal), localitate în landul german Renania-Palatinat
Spessart (Ettlingen), cartier în orașul Ettlingen, regiunea Schwarzwald, Germania